Sankt Margarethen (ou St. Margarethen) peut faire référence à :

Allemagne 
 Sankt Margarethen, commune de l'arrondissement de Steinburg, en Schleswig-Holstein ;

Autriche 
 Sankt Margarethen bei Knittelfeld, commune du district de Murtal, en Styrie ;
 Sankt Margarethen im Burgenland, bourg du district d'Eisenstadt-Umgebung, en Burgenland ;
 Sankt Margarethen im Lungau, commune du district de Tamsweg, en Salzbourg ;
 St. Margarethen an der Raab, bourg du district de Weiz, en Styrie ;
 St. Margarethen an der Sierning, commune du district de Sankt Pölten, en Basse-Autriche.